Covo, comune in provincia di Bergamo.
Covo (o Coo), antica nobile famiglia di Mantova già dal XV secolo. Molti esponenti furono al servizio dei Gonzaga.
Gian Battista Covo (1486-1546), architetto.